Кишкёрёшский район () — район медье Бач-Кишкун, Венгрия. В состав района входит 15 населённых пунктов, в которых проживает 57 150 жителей. Администрация района располагается в городе Кишкёрёш.

Населённые пункты 

Районы Бач-Кишкуна